Maritim steht für:
 Maritim Shipyard Sp. z o. o., eine polnische Werft in Gdańsk
 Maritim Hotelgesellschaft, Name einer Hotelkette
 Maritim (Label), ein deutsches Schallplatten-Label für Hörspiele

Maritim ist der Familienname folgender Personen:
 Pius Maritim (* 1974), kenianischer Marathonläufer

maritim bezeichnet:
 maritim (Adjektiv), ein Adjektiv, das den Einfluss des Meeres beschreibt

Siehe auch: